Dit is een lijst met Deense gebeurtenissen in 1331.

Sterftes 

 Onbekende datum – Eric Christoffersen van Denemarken